Световното първенство по борба е световно първенство по класическа и свободна борба организирано от United World Wrestling (UWW).

Световните надпревари по класическа борба стартират от 1904 година, а по свободна борба от 1951 година. Жените са включени в световните първенства по свободна борба от 1987 година.

България е била 4 пъти домакин на световно първенство по свободна борба, 2 пъти по класическа борба и 4 пъти по свободна борба за жени. Освен това към 2017 година България е на четвърто място във вечното класиране по медали от световни първенства.

Валентин Йорданов държи рекорда за най-голям брой спечелени медали в свободната борба – 7 златни, 2 сребърни и 1 бронзов.

Първенства

Мъже свободен стил

Мъже Класически стил

Жени свободен стил

Общи

Класиране за всички времена 
Класирането е към 3 септември 2017 година.

Вижте също 
 Европейско първенство по борба

Източници 

Състезания по борба